|Место по населению              = 
  |Плотность                       = 
  |Место по плотности              = 
  |Национальный состав             = Русские
  |Конфессиональный состав         = Православные
  |Ссылка на источник              = 
 |Площадь                          = 251
  |Процент от площади              = 
  |Место по площади                = 
 |Максимальная высота              = 
 |Средняя высота                   = 
 |Минимальная высота               = 
  |lat_deg                         = 53
  |lat_min                         = 56
  |lat_sec                         = 37
  |lon_deg                         = 40
  |lon_min                         = 40
  |lon_sec                         = 57
 |ПозКартаНужна                    = 1
 |ПозКартаРегионаНужна             = 1
 |ПозКартаРайонаНужна              = 1
 |Альт Карта Района                = 
 |Карта                            = 
 |Размер карты                     = 300
 |Описание карты                   = 
 |Карта административной единицы   = 
  |Размер карты ае                 = 300
  |Описание карты ае               = 
 |ОКТМО                            = 
 |Телефонный код                   = 49152
 |Почтовые индексы                 = 391940
 |Сайт                             = 
 |Категория в Commons              = 
 |Примечания                       = 
}}

Сапожко́вское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Сапожковском районе Рязанской области России.

Административный центр — пгт Сапожок

История 
Образовано в результате муниципальной реформы 2006 г. на территории администрации пгт Сапожок (центр Сапожок) — с возложением административного управления на пгт Сапожок.

Население

Административное устройство 
Образование и административное устройство городского поселения определяются законом Рязанской области от 07.10.2004 № 93-ОЗ.

Границы городского поселения определяются законом Рязанской области от 11.11.2008 № 162-ОЗ.

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Сапожковского района